Valcheta kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Valcheta, kommun, Río Negro, 
 Valcheta (kommunhuvudort i Argentina), Río Negro, 

Robotskapade Argentinaförgreningar